Porumbac se poate referi la:

 Porumbac - localitate din județul Mureș
 Porumbacu de Jos - comună din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
 Porumbacu de Sus - sat din comuna Porumbacu de  de Jos, județul Sibiu

Altele 
 Râul Porumbacu

Vezi și 
 Porumbeni (dezambiguizare)
 Porumbești (dezambiguizare)
 Porumbescu (nume de familie)

Toponime românești